

Anno 
 624 o 624 a.C.

Codici 
 624 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dertingen, nel Baden-Württemberg, in Germania

Matematica 
 624 – numero